Hartshausen ist der Ortsname von

 Hartshausen (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern
 Hartshausen (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Hartshausen (Zolling), Ortsteil der Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Harthausen (Begriffsklärung)